Денеш Дибус (; ) — венгерский футболист, вратарь и капитан клуба «Ференцварош» и сборной Венгрии. Участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов.

Клубная карьера 
Дибус — воспитанник клуба «Печ» из своего родного города. В 2009 году он на Денеш на правах аренды выступал за «Барч». После её окончания Дибус вернулся в «Печ». 21 августа 2010 года в матче против «Козармишлень» он дебютировал в чемпионате Венгрии. В начале 2014 года Дибус перешёл в «Ференцварош». 2 марта в матче против «Дьёра» он дебютировал за новую команду. В составе «Ференцвароша» Денеш стал чемпионом Венгрии, а также обладателем Кубка Венгрии, Кубка венгерской лиги и Суперкубка Венгрии.

Международная карьера 
14 октября 2014 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Фарерских островов Денеш дебютировал за сборную Венгрии.

В 2016 году Денеш в составе сборной принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В 2020 году Дибус во второй раз принял участие в чемпионате Европы. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 

Командные

 «Ференцварош»
 Победитель чемпионата Венгрии (4) — 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
 Обладатель Кубка Венгрии — 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 Обладатель Кубка венгерской лиги — 2014/2015
 Обладатель Суперкубка Венгрии — 2015, 2016

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Печ»
Игроки ФК «Барч»